Хьонджон () — храмове ім'я корейських правителів. Відомі носії:
 Хьонджон — ван Корьо
 Хьонджон — ван Чосону